Уотерлу () — город на западе Сьерра-Леоне, на территории Западной области. Административный центр .

История 
Город был основан в 1819 году как поселение бывших рабов африканского происхождения. Уотерлу сильно пострадал в ходе гражданской войны (1991—2002).

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на востоке , на расстоянии приблизительно 12 километров к юго-востоку от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 39 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 9 878 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Этнический состав населения Уотерлу отличается большой неоднородностью. Лингва-франка для горожан является язык крио.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Фритаун.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне